37-й чемпіонат Європи з художньої гімнастики, що відбувся у Варні, Болгарія, з 9 червня по 13 червня 2021 року, став останнім для європейських художніх гімнасток кваліфікаційним турніром на Літні Олімпійські ігри 2020 у Токіо, Японія.

Олімпійські ліцензії 
Серед європейських гімнасток останню індивідуальну іменну олімпійську ліценцію на Літні Олімпійські ігри 2020 у Токіо, Японія, було розіграно в абсолютній першості на 37-й чемпіонату Європи з художньої гімнастики. Країни, які отримали одну чи дві олімпійські ліцензії за підсумками чемпіонату світу 2019 чи серії етапів Кубка світу з художньої гімнастики, в розподіленні олімпійської ліцензії на чемпіонаті Європи участь не брали. Індивідуальну ліцензію отримала гімнастка, яка брала участь в чемпіонаті світу 2019 та за підсумками абсолютної першості посіла найвище місце серед гімнасток, що не мають олімпійської ліцензії.

За підсумками абсолютної першості особисту олімпійську ліцензію здобула гімнастка з Угорщини Фанні Пігніцкі.

Медальний залік

Медалісти

Командні змагання

Особиста першість

Абсолютна першість 

здобула іменну олімпійську ліцензію

Вправа з обручем

Вправа з м'ячем

Вправа з булавами

Вправа зі стрічкою

Групові вправи

Групова першість

Вправа з 5 м'ячами

Вправа з 3 обручами та 4 булавами

Юніорська першість

Групова першість

Вправа з 5 м'ячами

Вправа з 5 стрічками

Посилання 
 https://www.europeangymnastics.com/event/2021-european-championships-rhythmic-gymnastics/overview

Чемпіонати Європи з художньої гімнастики
Спортивні події 2021
Червень 2021
2021 у болгарському спорті